Acheux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Acheux-en-Vimeu, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Acheux-en-Amiénois, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,